Girimulyo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Girimulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,75, long 111,16), 
 Desa Girimulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,63, long 111,17), 
 Desa Girimulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 
 Desa Girimulyo (administrativ by i Indonesien, Yogyakarta), 
 Desa Girimulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,63, long 109,96), 
 Desa Girimulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,62, long 111,12), 

Robotskapade Indonesienförgreningar